Sila ou SILA peut faire référence à :

Toponymes 
 Sila, un département du Tchad.
 Sila, un plateau en Calabre (Italie)
 Sila, une ville de l'ouest de l'émirat d'Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.
 Sila, une ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Le SILA, pour Syndicat intercommunal du lac d'Annecy, devient en 2001 le Syndicat mixte du lac d'Annecy.
 Sila, un siège titulaire en Algérie.

Patronymes
 Aleš Sila (1987-), joueur slovène de hockey sur glace.
 Anne Sila (1990-), chanteuse et violoncelliste française.

Religions, philosophie 
 Śīla, mot sanscrit signifiant "précepte", qu'on retrouve dans les expressions Panca Sila, les « Cinq Préceptes » du bouddhisme et Pancasila, les cinq principes fondateurs de l'État indonésien.
 Silap Inua divinité de la mythologie inuit.
 Sila un type de Djinn, dans le folklore arabe.

Astronomie 
 (79360) Sila, un transneptunien

Autres 
 SILA, Salon international du livre d'Alger.

Voir aussi 
 Sylla : homme d'État romain.

Homonymie de toponyme